Den här artikeln innehåller lagen i damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 1996.

Brasilien 
Coach:  José Duarte

Kina 
Coach:  Ma Yuanan

Danmark 
Coach:  Keld Gantzhorn

Tyskland 
Coach:  Gero Bisanz

Japan 
Coach:  Tamotsu Suzuki

Norge 
Coach:  Even Pellerud

Sverige 
Coach:  Bengt Simonson

USA 
Coach:  Tony DiCicco

Fotboll vid olympiska sommarspelen 1996